Красный дракон:
 Красный, или валлийский дракон — один из национальных символов Уэльса, изображенный на его флаге.
 Красный дракон — обличье, в котором Сатана появляется в 12-й главе книги Апокалипсис
 «Красный дракон» — операция по освобождению заложников в Конго в 1964 году.
 «Красный дракон» — роман Томаса Харриса.
 «Красный дракон» — фильм Бретта Ратнера 2002 года, снятый по одноимённому роману.
 «Красный дракон» (Dragon Rouge) — оккультный орден в Северной Европе, основанный Томасом Карлсоном.
 «Красный дракон» — неофициальное название автодорожного моста через Иртыш в Ханты-Мансийске.